Пезе́-ле-Тор () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Пуатьє, 29 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року Пезе-ле-Тор, Мазьєр-сюр-Беронн, Сен-Леже-де-ла-Мартіньєр i Сен-Мартен-ле-Мель було приєднано до муніципалітету Мель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 190 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 485,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пезе-ле-Тор на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пезе-ле-Тор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр